Příjmení Kimura nosí více významných osobností:

 Arawa Kimura (1931–2007) – japonský fotbalista
 Jiroemon Kimura (1897–2013) – japonský nejdéle žijící muž
 Kazuši Kimura (* 1958) – bývalý japonský fotbalista
 Komako Kimura (1887–1980) – japonská herečka a aktivistka za ženská práva
 Masahiko Kimura (1917–1993) – japonský judista
 Motoo Kimura (1924–1994) – japonský evoluční biolog